Father and Son est une chanson de Cat Stevens sortie en 1970.
 Father and Son est un film d'Allen Fong sorti en 1981.

Voir aussi